Épine dorsale peut désigner :
 une épine dorsale, un appendice de protection contre les prédateurs, sur le dos d'un poisson ;
 la colonne vertébrale ;
 la ligne du dos formée par la succession des apophyses épineuses des vertèbres.

Notes et références

Voir aussi 
 Épine
 , ,